Cheongwon kan syfta på:
Cheongwon-gu, ett stadsdistrikt i Cheongju, Norra Chungcheong, Sydkorea 
Cheongwon-gun, en tidigare landskommun i Norra Chungcheong, Sydkorea